Marcinkowo kan verwijzen naar de volgende dorpen in het Poolse Woiwodschap Ermland-Mazurië: 
 Marcinkowo (Mrągowski), in het district (powiat) Mrągowski. 
 Marcinkowo (Ostróda), in het district Ostróda.